Erich Brabec (1977) – calciatore ceco
Jakub Brabec (1992) – calciatore ceco
Jaroslav Brabec (1971) – ex hockeista su ghiaccio ceco
Jaroslav Brabec (1949-2018) – pesista cecoslovacco
Jindřich Brabec (1933-2001) – compositore, arrangiatore, musicista, scrittore e giornalista musicale ceco
Václav Brabec (1906-1989) – calciatore cecoslovacco